Santiago José Gioria (Monte Vera, Provincia de Santa Fe, Argentina; 18 de marzo de 1999) es un futbolista argentino. Juega como marcador central y su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Actualmente milita en Sarmiento de Resistencia del Torneo Federal A.

Trayectoria 
Oriundo de Monte Vera, Santiago Gioria se inició futbolísticamente en las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, jugó en el equipo de Liga y en 2020 fue promovido al plantel de Reserva. En diciembre de ese mismo año firmó su primer contrato con el club.

En 2021 fue cedido a Sportivo Las Parejas, donde tuvo su debut absoluto como profesional el 18 de abril: ese día, Gioria fue titular en el empate 0-0 ante Racing de Córdoba.

Jugó también en Atlético Paraná.

Estadísticas

Clubes
 Actualizado de acuerdo al último partido jugado el .

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en livefutbol
 Ficha en soccerway

Futbolistas de la provincia de Santa Fe
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Unión (Santa Fe)
Futbolistas del Sportivo Atlético Club Las Parejas
Futbolistas del Club Atlético Paraná
Futbolistas del Club Atlético Sarmiento (Resistencia)